Taihō est un nom propre japonais pouvant désigner :
 Kōki Taihō, ancien lutteur de sumo japonais.
 L'ère Taihō, une des ères du Japon s'étendant de 701 à 704.
 Le code de Taihō hiérarchisant les membres du gouvernement à l'ère Taihō.
 Le , un porte-avions japonais unique navire de sa classe coulé lors de la Seconde Guerre mondiale.